Télephanész, több kevéssé ismert ókori görög képzőművész, illetve zenész neve.

1. Sziküóni Télephanész, a korai görög festészet egyik legrégibb mestere. Alkotásait még színezés nélkül, egyszerű rajz formájában készítette. Idősebb Plinius tesz említést róla.

2. Phókiszi Télephanész, bronzszobrász, munkássága idősebb Plinius szerint egyenértékű volt Polükleitosz, Mürón és Püthagorasz munkásságával. Komolyabb hírnévre mégsem tett szert, egyes források szerint azért, mert Thesszáliában alkotott, így munkáit nem nagyon ismerték kortársai, mások szerint azért, mert görög létére Xerxész és Dareiosz perzsa uralkodók számára dolgozott.

3. Szamoszi Télephanész, fuvolaművész. Életéről semmit sem tudunk, Pauszaniasz Periégétész közlése szerint síremléke a Megarából Korinthoszba vezető út mellett volt látható.

Források

Ókori görög képzőművészek
Fuvolisták